Il Bucarest Challenger, noto anche come Trofeul Țiriac-Năstase, è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa, che fa parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca annualmente al Centrul Național de Tenis al Federației Române de Tenis di Bucarest in Romania. La prima edizione si è tenuta nel settembre 2021 e faceva parte della categoria Challenger 80 con un montepremi di  €.

Nella capitale rumena si erano giocati altri tornei Challenger: nel 1991 e 1992 le uniche due edizioni dell'omonimo Bucarest Challenger, nonché le tre edizioni dell'Ipsos Bucharest Challenger tra il 2001 e il 2008.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Note

Collegamenti esterni
 
 

ATP Challenger Tour
Tornei di tennis rumeni
Competizioni sportive a Bucarest
Tennis a Bucarest